Neurotrichus – rodzaj należący do rodziny kretowatych (Talpidae), rzędu ryjówkokształtne (Soricomorpha). Jest klasyfikowany razem ze skamieniałym rodzajem Quyania w szczepie Neurotrichini z podrodziny Talpinae. Jedyny żyjący gatunek to American shrew-mole (N. gibbsii) z północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych i Kolumbii Brytyjskiej. Gatunek kopalny, Neurotrichus columbianus z późnego miocenu z Oregonu, został umiejscowiony w rodzaju w 1968, ale to zwierzę jest teraz uważane za bliżej spokrewnione z kopalnym chińskim rodzajem Yanshuella. Innym kopalnym gatunkiem jest Neurotrichus polonicus z wczesnego plejstocenu z Polski; został przydzielony do Neurotrichus w 1980; inny polski plejstoceński gatunkiem, N. minor został dodany w 1993. Chociaż w 2004 zostało zaproponowane umieszczenie tych dwóch gatunków w Quyania, ale nie zostało to powszechnie zaakceptowane. Z tego powodu, że nazwa N. minor  była już zajęta, została zastąpiona Neurotrichus skoczeni w 2010.

Przypisy

Bibliografia 
 Carraway, L.N. and Verts, B.J. 1991. Neurotrichus gibbsii. Mammalian Species 387:1–7.
 Hutterer, R. 2005. Order Soricomorpha. Pp. 220–311 in Wilson, D.E. and Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. 
 Zijlstra, J.S. 2010. Neurotrichus skoczeni, new name for Neurotrichus minor Skoczen, 1993, preoccupied. Journal of Vertebrate Paleontology 30(6):1903.

Kretowate